Dead Rising:

 Dead Rising — видеоигра, жанровая смесь из квеста, экшена (жанр Action-adventure) и Survival Horror с элементами ролевой игры.
 Dead Rising 2 — компьютерная игра, для ПК (Windows), Xbox 360 и PS3.
 Dead Rising 2: Off the Record — компьютерная игра в жанре хоррор-шутера от третьего лица.
 Dead Rising 3 — видеоигра с открытым миром в жанре action, третья игра в одноименной серии.
 Dead Rising: Chop Till You Drop — видеоигра, выполненная в жанрах survival horror и открытый мир.